Kouïbychev ou en anglais Kuybishev  (en ) peut désigner : 
 Valerian Kouïbychev (1888-1935), membre important du parti bolchévique, directeur du Gosplan de 1930 à 1935.

Son nom a été donné du temps de l'Union soviétique à plusieurs villes ou localités, dont certaines ont été depuis débaptisées :

 Kouïbychev, nom de la ville russe de Samara de 1935 à 1991 ;
 Kouïbychev, nom de la ville russe de Bolgar de 1935 à 1991 ;
 Kouïbychev, nom de la localité arménienne de Haghartsin de 1940 à 1992 ;
 Kuybishev, nom d'une communauté rurale arménienne, actuelle Urasar ;
 Kouïbychev, ville russe de l'oblast de Novossibirsk.

voir aussi 
 barrage de Jigouli-Kouïbychev, situé sur le cours de la Volga ;
 réservoir de Kouïbychev, grand réservoir d'eau douce constitué par ce barrage.